in samenstellingen:
La Bâtie-des-Fonds, Drôme 
La Bâtie-Divisin, Isère 
La Bâtie-Montgascon, Isère  
La Bâtie-Montsaléon, Hautes-Alpes 
La Bâtie-Neuve, Hautes-Alpes 
La Bâtie-Rolland, Drôme 
La Bâtie-Vieille, Hautes-Alpes